Filippini ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Filippini (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Alessandro Filippini (1849–1917), Schweizer Koch und Kochbuchautor
 André Filippini  (1924–2013), Schweizer Bobfahrer, Sportfunktionär und Unternehmer
 Antonio Filippini (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Bruno Filippini (* 1945), italienischer Sänger
 Enrico Filippini (1932–1988), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Emanuele Filippini (* 1973), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Eugenio Filippini (1928–2016), Schweizer Offizier
 Felice Filippini (1917–1988), Schweizer Maler und Schriftsteller
 Francesco Filippini (1853–1895), italienischer Maler
 Lucia Filippini (1672–1732), Gründerin der Schwesternkongregation Maestre Pie Filippini
 Marcelo Filippini (* 1967), uruguayischer Tennisspieler
 Roberto Filippini (* 1948), italienischer Geistlicher, katholischer Bischof von Pescia
 Rocco Filippini (1943–2021), Schweizer Cellist